Rob kan betrekking hebben op:
Rob (Velike Lašče), een plaats in Slovenië
Robrecht, een jongensnaam waaraan Rob verwant is; 
Regionale Omroep Brabant, een regionale TV-zender in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, gevestigd in Leuven;
R.O.B.TV, een voormalige commerciële regionale Nederlandse televisiezender;
zeehonden, een familie van zeezoogdieren;
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, voormalige Nederlandse rijksdienst belast met de zorg voor het archeologisch cultureel erfgoed.
Raad voor het Openbaar Bestuur, een Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement.